Itaúba ist die Bezeichnung für

 Itaúba (Kraftwerk) ein Industriegebiet mit Wasserkraftwerk in Brasilien 
 Itaúba (Ort) ein Dorf in Brasilien 
 Itaúba (Holz) ist ein südamerikanischen Hartholz (Mezilaurus spp. (M. itauba, M. lindaviana); Familie Lauraceae ) DIN EN 13556: MZXX